Michael Savage peut désigner i:
 Michael Joseph Savage (1872-1940), premier ministre de la Nouvelle-Zélande ;
 Michael Savage (1960-), homme politique canadien ;
 Michael Savage (1942-), commentateur politique, animateur de radio et auteur américain en santé naturelle.